Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2013 года прошёл 12—14 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат Европы в помещении, прошедший 1—3 марта в шведском Гётеборге. На протяжении 3 дней было разыграно 32 комплекта медалей.

Зимой 2013 года также были проведены чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики.

 7—9 февраля — чемпионат России по многоборьям в помещении (Волгоград)
 15—16 февраля — чемпионат России по бегу на 100 км (Москва)

Соревнования 
В беге на 800 метров у женщин разыгрывался приз памяти заслуженного тренера СССР Якова Исааковича Ельянова, воспитавшего большое количество высококлассных бегунов на средние и длинные дистанции, среди которых Светлана Мастеркова, Светлана Плескач-Стыркина, Светлана Клюка и многие другие.

На дистанции 3000 метров у мужчин сразу 7 человек пробежали быстрее 8 минут, а все 3 призёра — быстрее результата 7.50. Чемпионом страны стал Валентин Смирнов и с временем 7.47,01 занял 2-е место в списке лучших бегунов в истории России на данной дистанции в помещении после рекордсмена страны Вячеслава Шабунина. Занявший 5-е место Ильгизар Сафиуллин установил новый рекорд России среди молодёжи (до 23 лет) — 7.54,90 (прежнее достижение, 7.55,12, продержалось 40 лет).

Высшее мировое достижение среди молодёжи на дистанции 2000 метров с препятствиями установила серебряная призёрка чемпионата Евдокия Букина — 6.12,76. Мария Быкова, тремя неделями ранее на чемпионате Центрального федерального округа установившая новое абсолютное мировое достижение (6.05,29), по ходу финального забега зацепилась за препятствие и упала. Однако даже эта неудача не помешала ей взять медаль, оказавшейся, правда, лишь бронзовой — 6.16,61.

Лучшие результаты сезона в мире показали Ксения Усталова в беге на 400 метров (51,31) и победитель барьерного спринта Сергей Шубенков — 7,50. Сергей впервые в карьере стал чемпионом страны, а его победное время стало лучшим в истории чемпионатов России в помещении.

На дистанции 1500 метров у мужчин второй год подряд не встретил никакой конкуренции Егор Николаев — 3.39,54. Он выиграл у ставшего вторым Дмитрия Низельского чуть более двух секунд и стал первым человеком в истории чемпионатов страны, кто «разменял» 3.40 (до этого лучший результат был на счету Вячеслава Шабунина — 3.40,88 на чемпионате 2002 года).

Новый личный рекорд понадобилось установить Сергею Мудрову, чтобы стать лучшим в прыжке в высоту у мужчин. С результатом 2,34 м он занял второе место в европейском рейтинге сезона и четвёртое место в мировом.

Лидеру мирового сезона в прыжке в длину у мужчин Александру Менькову не удалось превзойти свой результат месячной давности (8,22 м), но и прыжка на 8,18 м оказалось более чем достаточно для уверенной победы на чемпионате страны.

Медалисты

Мужчины 

 Допинг-проба, взятая у победителя чемпионата России в беге на 400 метров Валентина Круглякова сразу после окончания финала, оказалась положительной на наличие в организме спортсмена запрещённого препарата дростанолона. Решением Антидопинговой комиссии ВФЛА от 24 января 2014 года легкоатлет был дисквалифицирован на 4 года, а его результат на чемпионате России в помещении — 2013 аннулирован (1-е место, 47,05).
 27 сентября 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала список спортсменов, дисквалифицированных в связи с допинговыми нарушениями. Среди них оказался российский бегун Ильдар Миншин, отстранённый от соревнований на 2 года на основании отклонений показателей крови в биологическом паспорте. Его результаты с 15 августа 2009 года были аннулированы, в том числе первое место на чемпионате России в помещении 2013 года в беге на 2000 метров с препятствиями с результатом 5.27,41.
 21 июня 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики объявила о дисквалификации спринтера Дениса Алексеева. В его допинг-пробе, взятой на Олимпийских играх 2008 года, был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Все результаты спортсмена с 23 августа 2008 года по 27 июня 2013 года были аннулированы, в том числе второе место сборной Пермского края (Максим Дылдин, Денис Алексеев, Владислав Фролов, Алексей Кёниг) в эстафете 4×200 метров на чемпионате России в помещении 2013 года с результатом 1.25,54.

Женщины 

 20 декабря 2017 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на 2,5 года российскую бегунью на средние дистанции Светлана Карамашеву (Подосёнову). На основании отклонений в её биологическом паспорте крови был сделан вывод о применении спортсменкой допинга. Все выступления Карамашевой с 14 июля 2012 года по 6 августа 2014 года были аннулированы, в том числе третье место в беге на 800 метров (2.02,98) и второе место в беге на 1500 метров (4.10,47) на зимнем чемпионате России 2013 года.
 27 января 2016 года ИААФ сообщила о допинговой дисквалификации бегуньи на средние дистанции Светланы Киреевой на основании показателей биологического паспорта. Спортсменка была отстранена от соревнований на 2 года, а её результаты с 26 июня 2012 года — аннулированы, в том числе первое место на чемпионате России в помещении 2013 года в беге на 3000 метров с результатом 8.48,27. Аналогичным образом лишилась второго места сборная Московской области (Светлана Киреева, Оксана Дёмина, Елена Тумаева, Марина Поспелова) в эстафете 4×800 метров (8.23,67).
 1 февраля 2019 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд на основании доклада Макларена и показаний Григория Родченкова признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Среди них оказалась специалистка барьерного спринта Юлия Кондакова. Все её результаты с 17 июля 2012 года по 16 июля 2016 года были аннулированы, в том числе первое место на зимнем чемпионате России — 2013 на дистанции 60 метров с барьерами с результатом 7,95.
 1 февраля 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на 2 года прыгуньи в длину Ольги Кучеренко. Её допинг-проба с чемпионата мира 2011 года оказалась положительной. Все результаты спортсменки с 28 августа 2011 года были аннулированы, в том числе второе место на чемпионате России в помещении 2013 года с результатом 6,77 м.
 25 июля 2013 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о санкциях в отношении толкательницы ядра Евгении Соловьёвой. В допинг-пробе, взятой у неё на чемпионате России в помещении — 2013, были обнаружены следы применения запрещённого препарата метилгексанамина. Решением Антидопинговой комиссии ВФЛА спортсменка получила дисквалификацию в 6 месяцев, а её результат на зимнем чемпионате России (2-е место, 18,66 м) был аннулирован.
19 апреля 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на 2 года толкательницы ядра Евгении Колодко. Её допинг-проба, взятая на Олимпийских играх 2012 года, дала положительный результат на дегидрохлорметилтестостерон. Результаты спортсменки с 6 августа 2012 года по 5 августа 2014 года были аннулированы, в том числе первое место на чемпионате России в помещении — 2013 с результатом 19,24 м.
3 мая 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на два года толкательницы ядра Анны Омаровой. В её допинг-пробе, взятой на чемпионате мира 2011 года, был обнаружен туринабол. Все выступления спортсменки с 29 августа 2011 года по 28 августа 2013 года были аннулированы, в том числе четвёртое место на чемпионате России в помещении — 2013 с результатом 17,55 м.
 21 июня 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики объявила о дисквалификации бегуньи Анастасии Капачинской. В её допинг-пробе, взятой на Олимпийских играх 2008 года, был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Все результаты спортсменки с 17 августа 2008 года были аннулированы, в том числе третье место сборной Пермского края (Мария Михайлюк, Елена Зуйкевич, Лилия Гафиятуллина, Анастасия Капачинская) в эстафете 4×200 метров на чемпионате России в помещении 2013 года с результатом 1.36,95.

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 7—9 февраля 2013 года в Волгограде в манеже ВГАФКа. Свои прошлогодние титулы победителей защитили Артём Лукьяненко и Екатерина Большова. При этом результат в 4851 очко, показанный Большовой, стал лучшим в мировом сезоне.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по бегу на 100 км 
Чемпионат России по бегу на 100 километров прошёл 15—16 февраля в Москве в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Крылатское». Соревнования прошли в рамках XIII сверхмарафона «Ночь Москвы» — Кубка Пассаторе по 6-часовому бегу. В соответствии с регламентом дистанцию 100 км могли закончить только те участники, кто после 6 часов бега преодолел более 70 км среди мужчин и более 65 км среди женщин. Таким образом, борьбу за звание чемпиона России продолжили только 5 мужчин. Сильнейшим среди них стал Дмитрий Павлов, единственный показавший результат быстрее 7 часов.

Мужчины

Состав сборной России для участия в чемпионате Европы 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате Европы в помещении в шведском Гётеборге вошли:

Мужчины

60 м: Александр Бреднев.
400 м: Павел Тренихин — имел освобождение от отбора.
Эстафета 4х400 м: Павел Тренихин, Валентин Кругляков — позднее исключён из команды в связи с положительной допинг-пробой, Владимир Краснов, Константин Свечкарь, Юрий Трамбовецкий.
800 м: Иван Нестеров.
1500 м: Егор Николаев.
3000 м: Андрей Сафронов.
60 м с барьерами: Сергей Шубенков, Константин Шабанов, Алексей Дрёмин.
Прыжок в высоту: Алексей Дмитрик — имел освобождение от отбора, Сергей Мудров, Дмитрий Семёнов.
Прыжок с шестом: Антон Ивакин.
Прыжок в длину: Александр Меньков, Павел Караваев — позднее исключён из команды в связи с положительной допинг-пробой.
Тройной прыжок: Руслан Самитов, Алексей Фёдоров.
Толкание ядра: Максим Сидоров, Валерий Кокоев, Александр Буланов.
Семиборье: Артём Лукьяненко, Илья Шкуренёв.

Женщины

60 м: Юлия Кацура.
400 м: Ксения Усталова.
Эстафета 4х400 м: Ксения Усталова, Ксения Задорина, Ольга Товарнова, Татьяна Вешкурова, Надежда Котлярова.
800 м: Елена Котульская, Марина Поспелова — позднее снялась с соревнований из-за простуды, Айвика Маланова — позднее снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.
1500 м: Светлана Подосёнова, Анна Щагина, Елена Соболева.
3000 м: Светлана Киреева — позднее снялась с соревнований, Елена Коробкина, Наталья Аристархова.
60 м с барьерами: Юлия Кондакова, Ольга Самылова — позднее снялась с соревнований, Светлана Топилина.
Прыжок с шестом: Анастасия Савченко, Ангелина Жук-Краснова, Анжелика Сидорова — отобралась по результатам Первенства России среди молодёжи 1991—93 г.р.
Прыжок в длину: Дарья Клишина, Ольга Кучеренко, Светлана Деняева.
Тройной прыжок: Ирина Гуменюк, Виктория Долгачёва, Вероника Мосина.
Толкание ядра: Евгения Колодко, Евгения Соловьёва — позднее исключена из команды в связи с положительной допинг-пробой, Ирина Тарасова.
Пятиборье: Кристина Савицкая — позднее снялась с соревнований, Екатерина Большова.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2013

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 2013 года
2013 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты России в 2013 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
2013 год в Москве